Kladeščica je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu grada Svetog Ivana Zeline. Naselje se proteže na površini od 9,07 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Kladeščici ne živi ni jedan stanovnik. Gustoća naseljenosti iznosi 0 st./km².

Izvori

 Naselja u Zagrebačkoj županiji